Brüchle ist der Familienname folgender Personen:
 August Brüchle (?), deutscher Architekt des Historizismus 
 Bernhard Brüchle (1942–2011), deutscher Psychologe, Hornist und Autor 
 Ernst Brüchle (1898–nach 1947), deutscher Geigenbauer und Violoncellist 
 Thomas Brüchle (* 1976), deutscher Tischtennisspieler und Paralympionide